La magnesiochlorophoenicite è un minerale il cui nome è stato attribuito nel 1935 per sottolineare la maggior quantità di magnesio rispetto al manganese e per le analogie con la chlorophoenicite.

Morfologia 
La magnesiochlorophoenicite si presenta in cristalli aciculari disposti casualmente o in aggregati radiali o ancora in cristalli fibrosi.

Origine e giacitura

Collegamenti esterni 

Arsenati e vanadati (minerali)